Таганка — село в Чугуївському районі Харківської області.
 Таганка (річка) — мала річка в Україні, у межах Чугуївського району Харківської області.
 московський театр на Таганці.
 Таганка — місцевість у Москві.
 Таганка — популярна пісня.